Karl Philipp Habsbursko-Lotrinský celým jménem: Karl Philipp Maria Otto Lukas Marcus d'Aviano Melchior (* 18. října 1954 Ciudad de México) je arcivévoda rakouský, princ uherský a český.

Život 
Narodil se 18. října 1954 v Ciudad de México jako syn arcivévody Felixe Habsbursko-Lotrinského a jeho manželky arcivévodkyně Anny-Eugénie von Arenberg.

Studoval obchodní administrativu na Monterreyském institutu technologie a vyšších studií, finanční deriváty na Technologickém autonomním institutu v Mexiku a mezinárodní vztahy na El Colegio de México. Získal magisterský titul z obchodní administrativy a financí na ESADE Business School v Barceloně.

Roku 1988 začal pracovat ve společnosti AWT Internationale Handels und Finanzierungs A.G. ve Vídni, kde působil dva roky. Poté pracoval jako delegát pro společnost Bancomext ve Vídni, v Bonnu a v Montréalu. Je předsedou Habsburských finančních služeb, rodinné kanceláře a společnosti pro správu majetku.

Dne 4. září 1994 se v Mnichově oženil s Martinou Donath (nar. 18. června 1955), se kterou se v roce 1997 rozvedl. Podruhé se oženil 12. května 1998 v Pau s Annie-Claire Christine Lacrambe (nar. 15. února 1959), s níž odešel do Kanady.

Z prvního manželství má syna:
 arcivévoda Julien Laurent Peter (nar. 29. května 1994)
Z druhého manželství má syna:
 arcivévoda Louis Damien (nar. 23. září 1998)

Jeho kladný vztah k hudbě ho předurčil k tomu, aby se stal členem správní rady hudebního festivalu Morelia, kterému předsedal v letech 2012 až 2018.

Publikoval eseje a články v publikacích souvisejících s historií. Uspořádal mnoho konferencí týkajících se historie jeho rodiny, Druhého Mexického císařství a první světové války. Hovoří španělsky, německy, francouzsky, anglicky a katalánsky.

Tituly a oslovení 
 od 18. října 1954: Jeho císařská a královská Výsost Karl Philipp, arcivévoda rakouský, královský princ uherský a český

Reference

Externí odkazy 
  Angel Fire
  Rodovid

Arcivévodové
Rakouští emigranti a exulanti
Narození 18. října
Narození v roce 1954
Narození v Ciudad de México
Žijící lidé
Muži
Habsbursko-lotrinští v 20. století
Habsbursko-lotrinští v 21. století